Михаил Михайлович Капитонов (1926—1995) — Полный кавалер ордена Славы. Разведчик 193-го пластунского стрелкового полка (9-я пластунская стрелковая дивизия, 60-я армия, 4-й Украинский фронт), красноармеец, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография

Ранние годы 
Родился 13 сентября 1926 года в городе Баку в семье рабочего. Русский. Член КПСС с 1951 года. Окончил 7 классов и школу ФЗО. Работал токарем на заводе «Красный двигатель» в городе Самарканд. В Красной армии с июля 1943 года.

В Великой Отечественной войне 
В Действующей армии в Великой Отечественной войне с сентября 1943 года.

Подвиг 
Разведчик 193-го пластунского полка (9-я пластунская стрелковая дивизия, 18-я армия, 1-й Украинский фронт) рядовой Капитонов северо-западнее города Черновцы (Украина) 25 апреля 1944 года, находясь в разведке, обнаружил группу вражеских солдат и, зайдя им во фланг, внезапно открыл огонь и поразил 8 гитлеровцев.
29 апреля 1944 года, ведя разведку в том же районе в составе разведывательной группы, обнаружил до взвода гитлеровцев, своевременно доложил об этом командиру и в завязавшемся бою лично истребил 4 солдат.
 
Приказом командира 9-й пластунской Краснодарской дивизии (генерал-майор Метальников П. И.) № 096/н от 14.6.1944 года награждён орденом Славы 3 степени.

Разведчик взвода пешей разведки 871-го стрелкового полка (276-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) Капитонов 11—13.12.1944 года, находясь в разведке, успешно выполнял задачи по выявлению огневых точек противника. Близ населённого пункта Даргов (24 км западнее города Михальовце, Чехословакия) скрытно подобрался к расположению гитлеровцев и, завязав с ними перестрелку, установил расположение вражеских огневых точек и передний край обороны. В этом бою был ранен, но поля боя не покинул.
Приказом командира 276-й стрелковой Темрюкской дивизии(генерал-майор Бежко) № 03/н от 28 января 1945 года награждён орденом Славы 3 степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1963 года перенаграждён орденом Славы 2 степени.
 
23 апреля 1945 года разведчик взвода разведки 193-го пластунского стрелкового полка (9-я пластунская стрелковая дивизия, 60-я армия, 4-й Украинский фронт) Капитонов, будучи в головном дозоре в районе населённого пункта Скржипов (12 км южнее г. Опава, Чехословакия), завязал бой с гитлеровцами, пытавшимися проникнуть в тыл наших войск, и 6 из них сразил. Капитонов вместе с бойцами дозора захватил 2 пулемёта и 8 автоматов противника.
Приказом командира 9-й пластунской Краснодарской дивизии (генерал-майор Метальников П. И.) 24.6.1945 года награждён орденом Славы 3 степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1963 года перенаграждён орденом Славы 1 степени.

После войны 
После войны продолжил службу в Вооружённых Силах СССР. В 1955 году окончил Харьковское высшее военное авиационное инженерное училище. Работал старшим преподавателем в центре боевого применения и переучивания лётного состава.
 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1963 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, в боях с гитлеровскими захватчиками красноармеец Капитонов перенаграждён орденом Славы 1 степени. (№ 2605). Стал полным кавалером ордена Славы. Участник Парада Победы на Красной площади в Москве 1985 года.

С 12 декабря 1986 года полковник Капитонов М. М. в отставке. Жил и работал в городе Рязань.

Умер Михаил Капитонов 20 февраля 1995 года в Рязани. Похоронен на Скорбященском кладбище.

Награды 
орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)
Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени
орден Славы III степени
 
орден Славы III степени
 
орден Славы III степени
 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
Медаль «За безупречную службу» I степени

Память 
 На могиле в Рязани на Скорбященском кладбище установлен надгробный памятник.
 В Рязани на доме, где жил Полный кавалер ордена Славы (ул. Белякова, 18) установлена мемориальная доска.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти» .

Примечания

Литература 
 Шевченко Н. И., Калиновский П. Н. Девятая пластунская. — Москва, 1970
 Петрашин И. М. Пластуны Кубани. — Краснодар, 1977
 Петрашин И. М. Боевой путь Краснодарской пластунской дивизии. — Краснодар, 1973
 Тарасенко М. Н. О героическом пути Краснодарской Краснознамённой пластунской дивизии. — Краснодар, 1983
 Краснодарская пластунская : Боевой путь в годы Гражданской и Великой Отечественной войны. Сборник. Сост. Л. В. Тимофеева, М. Н. Тарасенко. Рецензенты: генерал-майор А. А. Дорофеев, полковник Г. В. Захаров — Краснодар: Кн. изд-во, 1990.- 400 с. ISBN 5-7561-0547-6
 Книга: Краснодарская Краснознамённая: 90 лет ратного пути (9-я мсд, 131-я омсбр, 7-я Военная база)/ под общ.ред. Л. С. Рудяка, консультант генерал-майор А. А. Дорофеев.-Майкоп: ООО «Качество», 2009.-419 с. ISBN 978-5-9703-0221-7.

Ссылки 
 
 
 
 
Разведчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Красные казаки
Полные кавалеры ордена Славы
Похороненные на Скорбященском кладбище